

Marine 
Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Juste :
 le , un vaisseau de ligne de deuxième rang de 64 canons lancé en 1691 ;
 le , un vaisseau de 74 canons lancé en 1725 ;
 le , un vaisseau de ligne de 80 canons lancé en 1784.

Divers 
 Le Juste, une série télévisée française de Franck Appréderis en 5 épisodes, diffusée en 1996 sur TF1.

Nom de bateau de la Marine française